Frank Ostrowski – programmatore tedesco
 Stéphane Ostrowski – cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Władysław Ostrowski – militare polacco
 Tomasz Adam Ostrowski – nobile e statista polacco
 Marek Ostrowski – calciatore polacco

Pagine correlate
Ostrovskij